Steve Ott (né le  à Summerside, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada) est un joueur professionnel canadien qui est devenu entraîneur de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
 
Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en compagnie de Ryan Miller contre Chris Stewart, Jaroslav Halák, William Carrier et deux choix de repêchage.

Le , il signe une entente valide pour une saison avec les Red Wings de Détroit.

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal contre un choix de  tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2018.

Le , il est nommé entraîneur-adjoint par les Blues de Saint-Louis.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || Spitfires de Windsor || LHO || 66 || 23 || 39 || 62 || 131 || 12 || 3 || 5 || 8 || 21
|-
| 2000-2001 || Spitfires de Windsor || LHO || 55 || 50 || 37 || 87 || 164 || 9 || 3 || 8 || 11 || 27
|-
| 2001-2002 || Spitfires de Windsor || LHO || 53 || 43 || 45 || 88 || 178 || 14 || 6 || 10 || 16 || 49 
|-
| 2002-2003 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 40 || 9 || 11 || 20 || 98 || - || - || - || - || - 
|-
| 2002-2003 || Stars de Dallas || LNH || 26 || 3 || 4 || 7 || 31 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Stars de Dallas || LNH || 73 || 2 || 10 || 12 || 152 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2004-2005 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 67 || 18 || 21 || 39 || 279 || 4 || 0 || 0 || 0 || 20
|-
| 2005-2006 || Stars de Dallas || LNH || 82 || 5 || 17 || 22 || 178 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2006-2007 || Stars de Dallas || LNH || 19 || 0 || 4 || 4 || 35 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2006-2007 || Stars de l'Iowa || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Stars de Dallas || LNH || 73 || 11 || 11 || 22 || 147 || 18 || 2 || 1 || 3 || 22
|-
| 2008-2009 || Stars de Dallas || LNH || 64 || 19 || 27 || 46 || 135 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Stars de Dallas || LNH || 73 || 22 || 14 || 36 || 153 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Stars de Dallas || LNH || 82 || 12 || 20 || 32 || 183 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Stars de Dallas || LNH || 74 || 11 || 28 || 39 || 156 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sabres de Buffalo ||LNH || 48 || 9 || 15 || 24 || 93 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Sabres de Buffalo || LNH || 59 || 9 || 11 || 20 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Blues de Saint-Louis || LNH || 23 || 0 || 3 || 3 || 37 || 6 || 0 || 2 || 2 || 14
|-
| 2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 78 || 3 || 9 || 12 || 86 || 6 || 0 || 0 || 0 || 26
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 21 || 0 || 2 || 2 || 34 || 9 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 42 || 3 || 3 || 6 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 17 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0

| 848 || 109 || 179 || 288 ||  || 61 || 3 || 5 || 8 || 80

Au niveau international 

|-
|2001||align="left"|Championnat du monde junior|| 7|| 2|| 1|| 3|| 6||align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2002 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 3 || 3 || 6|| 8 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 20||align="left"|

Notes et références 

Naissance en août 1982
Naissance à Summerside
Personnalité de Summerside
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Sabres de Buffalo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Canadiens de Montréal
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley